L'Association Dora-Suarez est une association lyonnaise créée en 2012 dans le but de promouvoir le polar et le roman noir. Des lecteurs ainsi que des romanciers évoluent autour de cette organisation.

Présentation

Historique 
Parmi les romans noirs de Robin Cook, écrivain anglais, figure J’étais Dora Suarez. En hommage au romancier et à son œuvre, Ludovic Francioli crée un blog de chroniques de littérature noire en 2012 : Dora-Suarez-leblog.

Dans le roman de Robin Cook, Dora Suarez est une jeune prostituée victime d'un meurtre sordide. Gravement atteinte d'une maladie sexuellement transmissible, elle tente d'échapper à son passé et se réfugie chez une vieille dame qui se prend d'affection pour elle. Un soir, son meurtrier fait irruption dans l'appartement, élimine la vieille dame et massacre Dora à coups de hache. Le héros, un policier anonyme, se met alors en quête de la vérité après avoir parcouru les pages du journal intime de la jeune femme.

Dès lors, Ludovic Francioli donne le nom de la protagoniste à son blog. Sa rencontre avec l'auteur, Robin Cook, renforce sa volonté de partager ses lectures et créer le Prix Dora-Suarez pour récompenser chaque année les romanciers qui l'ont marqué. En 2014, le blog se constitue en association avec pour objectif la promotion sous toutes ses formes de la littérature noire.

Objectifs 
La première intention de l'association Dora-Suarez est de communiquer sur des œuvres de littérature noire par le biais de chroniques diffusées au plus grand nombre. 

Dans un deuxième temps un prix littéraire est créé et des évènements, dédicaces et rencontres avec des écrivains sont organisés tout au long de l’année.

Dora-Suarez est constituée en association Loi 1901 dont le but est de promouvoir la littérature noire par tous les moyens que l’association met en place autant dans les librairies qu’à travers des évènements tels que des salons du livre, manifestations culturelles, etc.

Activités

Chroniques littéraires 
Depuis 2012, Ludovic Francioli écrit des chroniques et interview des personnalités de la littérature noire : romanciers, éditeurs, blogueurs, libraires et autres membres de la profession.

Prix Dora-Suarez 

Depuis 2013, le Prix Dora-Suarez et ses déclinaisons sont décernés chaque année à Lyon, pour distinguer des ouvrages et des écrivains.

Différents prix :
 Prix Dora-Suarez
 Prix Spécial
 Prix du Jury (composé du comité de lecture Dora-Suarez)
 Prix du Premier roman
En 2013, le Prix féminin Dora-Suarez est attribué à Christelle Mercier pour The Hunter. Par la suite, Dora-Suarez organise un prix masculin la même année.

Depuis 2016, la remise des prix est parrainée par des romanciers notoires.

En 2017, le Prix d'Honneur est remis à Barbara Abel pour l'ensemble de son œuvre. 

Palmarès des romanciers récompensés depuis 2013 :

Évènementiel 
En plus du rendez-vous annuel pour le prix Dora-Suarez, l’association organise des dédicaces et rencontres avec les auteurs tout au long de l’année dans la région Rhône-Alpes et ses environs.

En 2016, Dora-Suarez s’investit dans l’organisation d’un évènement d'un salon du livre. Cet évènement, proposé à la ville de Miribel sous le nom Des livres et vous. L’évènement est parrainé par l'auteur Ian Manook. 

L’ouverture du salon débute par la conférence de Walid Nazim sur Les arêtes de poisson.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de l'association Dora-Suarez

Littérature policière